Піло́т ( — лоцман) — особа, що керує транспортним засобом, зазвичай літальним апаратом.

 Льотчик
 Пілот боліда Формули 1
 Пілот спортивного автомобіля
 Пілот космічного корабля
 Пілот (студія) — телевізійна виробнича компанія

Див. також 
 Автопілот

Джерела